Э́лси () — английское женское имя, нередко может являться уменьшительной формой имени Элизабет.

Фамилия 
 Элси, Роберт (1950—2017) — канадо-немецкий литературовед, писатель и переводчик.

Топоним 
  — деревня в Мичигане (США).
  — деревня в Небраске (США).
  — национальный парк в Австралии.

Прочее 
 «» — муз. альбом (2011) дуэта .

См. также 
 
 Эльза
 Элса
 Элсом
 LC (произносится ЭлСи)

Примечания 

Английские женские имена